In generale con il termine Commissione di vigilanza si intende un organo collegiale preposto al controllo su determinate funzioni statali di pubblica amministrazione o private. 
Commissione di vigilanza sugli appalti pubblici
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Commissione di vigilanza RAI
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, COVIP
Commissione cardinalizia di vigilanza sull'Istituto per le Opere di Religione, organo dello IOR